Eye in the Sky kan syfta på:

 Eye in the Sky (album) – ett musikalbum av progrockbandet The Alan Parsons Project, utgivet 1982
 Eye in the Sky (film, 2015) – en brittisk film från 2015
 Eye in the Sky (roman) – en roman från 1957 av Philip K. Dick